En Pologne, Pietrzyków peut désigner :

 Pietrzyków, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie,
 Pietrzyków, un village du powiat de Kalisz dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Pietrzyków, un village du powiat de Września dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Pietrzyków, un village dans la voïvodie de Lubusz.